Luch steht für:

 Feuchtgebiete im Nordosten Deutschlands, siehe Luch (Landform)
 in Ortsnamen Wald oder Sumpfwiese, siehe Loch (Flurname)
 ein ukrainisches Rüstungsunternehmen, siehe Konstruktionsbüro Luch

Luch heißen:
 Luch (Ort), eine Siedlung städtischen Typs in der russischen Oblast Iwanowo
 Luch (Fluss), einen Nebenfluss der Kljasma in Russland

 Lutsch (Satellit), russisches Nachrichtensatellitensystem
 Lutsch, Луч, weißrussisches Unternehmen

Luch ist der Nachname folgender Personen:
 Michał Luch (* 1988), polnischer Schachspieler

LUCH steht für:
 Flughafen Cahul (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Luc
 Luh
 Lluch

Abkürzung